Die Hastings Direct International Championships 2004 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 12. bis 19. Juni 2004 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Daniela Hantuchová mit 2:6, 7:62 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Alicia Molik / Magüi Serna mit 6:4 und 6:4 gegen Swetlana Kusnezowa / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hastings Direct International Championships 2004 fand vom 12. bis 14. Juni 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Eastbourne